«Ны́мме Ка́лью» () — эстонский футбольный клуб из города Таллин. Основан в 1923 году как спортивный клуб «Калью» и просуществовал до начала Второй мировой войны. В 1997 году футбольный клуб был возрождён под именем «Нымме Калью». Домашние матчи проводит на стадионе «Хийу» общей вместимостью до 3000 зрителей. Действующий участник чемпионата Эстонии по футболу.

Двукратный чемпион и обладатель Кубка и Суперкубка Эстонии по футболу.

История клуба 
Впервые клуб был создан в 1923 году как спортивный клуб «Калью», а его основателями стали Александр Шнайдер и Март Лийв. Просуществовал клуб до начала Второй мировой войны.

После возрождения в 1997 году команда состояла в основном из юных игроков Футбольной школы Таллина и Клуба газеты «Noorte Hääl». В 1997—2004 годах клуб играл в 3-й лиге. В 2005 году выиграл 2-ю лигу (в своём первом сезоне там). С 2007 года команду тренировал бразильский специалист Фредо Гетулио. Победив в Эсилиге 2007 года, «Нымме Калью» впервые поднялся в Мейстрилигу. В 2008 году команда заняла 4-е место в чемпионате и из-за расформирования бронзового призёра ТФМК сыграла в Лиге Европы 2009/10. Весной 2009 года команда вышла в финал Кубка Эстонии, где в серии пенальти 4:3 проиграла «Флоре».

В 2010 году клуб возглавил Игорь Принс. По итогам чемпионата Эстонии 2011 года клуб завоевал серебро, тем самым квалифицировавшись в Лигу Европы 2012/13, но проиграл в 1-м отборочном раунде азербайджанскому «Хазар-Ленкорань». В 2012 году «Нымме Калью» впервые стал чемпионом Эстонии. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов в 2013 году «Нымме Калью» неожиданно обыграл финский ХИК, добившись своей первой победы в Европе. В этом же году футболисты завоевали серебряные медали чемпионата Эстонии, а по итогам сезона 2014 года команда заняла 4 место. В декабре 2014 года пост главного тренера покинул Игорь Принс, а его место занял бывший спортивный директор клуба Сергей Терехов. 30 мая 2015 года в финале Кубка Эстонии 2014/15 со счётом 2:0 команда одержала победу над футбольным клубом «Пайде» и впервые в своей истории стала обладателем этого трофея. В сентябре этого же года был назначен новый главный тренер — Фредо Гетулио, но уже в ноябре стало известно, что главным тренером станет российский специалист Сергей Францев.

12 апреля 2016 года команда проиграла в 1/4 Кубка Эстонии футбольному клубу «Калев» из Силламяэ со счётом 1:0. В первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2016/17 команда встречалась с литовским клубом «Тракай». В первой игре победили литовцы со счётом 2:1, а в ответной «Нымме Калью» — 4:1. По итогу обоих встреч дальше прошёл эстонский клуб. В следующем раунде эстонский клуб в гостях сыграл вничью 1:1 с израильским клубом «Маккаби Хайфа», с таким же счётом закончилась и домашняя встреча. В итоге в серии пенальти 5:3 победу одержал эстонский клуб. Третий раунд «Нымме Калью» начал с поражения в гостях со счётом 1:0 турецкому клубу «Османлыспор», домашняя встреча также завершилась проигрышем со счётом 0:2. В итоге эстонский клуб закончил выступления в еврокубках. Сезон 2016 года команда закончила на третьем месте в чемпионате.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2017/18 по сумме двух матчей «Калью» со счётом 4:2 выиграл у фарерской команды «Б-36». Следующим соперником стал венгерский «Видеотон», который выиграл у таллинской команды по сумме двух встреч 4:1. Сезон же чемпионата Эстонии 2017 года команда завершила на третьем месте.

В сезоне 2018 года команда во второй раз стала чемпионом Эстонии. 3 марта 2019 года впервые в своей истории команда выиграла Суперкубок Эстонии. 25 апреля 2019 года исполняющим обязанности главного тренера был назначен украинский специалист Роман Кожуховский, а 14 июня утверждён официально в этой должности. В финальной игре за Кубок Эстонии «розовые пантеры» проиграли в дополнительное время нарвской команде «Нарва Транс» со счётом 1:2. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020 команда встречалась с македонским клубом «Шкендия», дома эстонский клуб проиграл по счётом 0:1, а на выезде выиграл 1:2. По сумме двух встреч дальше прошла таллинская команда. Во втором раунде соперником стал шотландский «Селтик», первая игра прошла на стадионе «Селтик Парк» и завершилась со счётом 5:0 в пользу шотландского клуба, а ответный матч прошёл в Таллине, где эстонский клуб уступил со счётом 0:2. По итогам встреч «розовые пантеры» вылетели из Лиги Чемпионов, но продолжили своё выступление в третьем отборочном раунде Лиги Европы против люксембургского «Ф91 Дюделанж». Обе встречи выиграли люксембуржцы с общим счётом 4:1. По итогу чемпионата команда завоевала бронзовые медали, набрав 77 очков. 28 ноября этого же года стало известно, что Роман Кожуховский покинул пост главного тренера. 2 декабря было названо имя нового главного тренера — Марко Кристал

Сезон 2020 года команда завершила на четвертом месте, а в декабре стало известно, что во второй раз возглавил команду Сергей Францев.

Символика клуба 
Традиционные цвета «Нымме Калью» розовый и чёрный, классическая раскраска формы представляет собой чёрные футболки, чёрные трусы и чёрные гетры, номера и фамилии игроков на форме розового цвета. Для выездной формы используются розовые цвета с чёрными вставками. Техническим спонсором всех форм команды является «Adidas». На данный момент домашняя форма «Калью» представляет собой чёрные футболки с розовым узором. Логотип клуба — гербовая форма с надписью «Kalju» по центру, располагается на левой стороне футболки, а логотип «Adidas» на правой стороне; с 2012 года по центру футболки находится логотип НКО «help.ee». С февраля 2020 года до марта 2021 года титульным спонсором была игровая компания PAF.

У команды есть свой талисман — «Розовая пантера». Во время официальных игр человек, одетый в костюм розовой пантеры, поддерживает команду и подбадривает болельщиков, а также фотографируется с любым желающим.

Стадион 

Это многофункциональный стадион, в настоящее время принадлежащий району Нымме и эксплуатируемый спортивным центром Нымме. Стадион был полностью отремонтирован и вновь открыт в 2002 году. Стадион оснащён новой беговой дорожкой, футбольным полем стандартных размеров с искусственным травяным покрытием и баскетбольной площадкой с мягким покрытием.

Текущий состав 
.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский и медицинский штаб 
 Согласно официальному сайту. Обновлено 24 декабря 2021 года
 Главный тренер: 
 Помощник главного тренера: Марко Кристал
 Врач: Юри Белогородцев
 Физиотерапевт: Рейго Йорси

Достижения клуба 
Мейстрилига
  Чемпион (2): 2012, 2018
  Вице-чемпион (2): 2011, 2013
  Бронзовый призёр (4): 2015, 2016, 2017, 2019

Кубок Эстонии
  Победитель (1): 
  Финалист (4): , , , 

Суперкубок Эстонии
  Победитель (1): 2019
  Финалист (2): 2013, 2016

Статистика

Описание сезонов 

Статистика взята с сайта WildStat.ru 

Основанная в 2003 году  (с 2016 года — «Нымме Калью U-21») с 2010 года играет во II лиге, Эсилиге, Эсилиге Б. В сезонах 2007/08—2013/14 принимала участие в Кубке Эстонии (в сезоне-2008/09 вышла в 1/4 финала). В Кубке Эстонии также участвовала команда «Нымме Калью — 3».

Выступления в еврокубках 

Статистика взята с сайта WildStat.ru

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es
 Профиль на footballfacts.ru 

ФК «Нымме Калью»